La classifica perpetua della Primera División è una speciale classifica che raggruppa i risultati complessivi di tutte le squadre che hanno disputato almeno una stagione nel massimo campionato spagnolo di calcio, noto anche come la Primera División. La classifica è aggiornata al termine della stagione 2021-2022, a cui hanno preso parte le squadre indicate in grassetto.

Voci correlate
Primera División (Spagna)

Collegamenti esterni
  Historical Ranking La classifica sul sito ufficiale de la Liga

Campionato spagnolo di calcio
Spagna